Волочаниново — топоним:
 Волочаниново —  деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Волочаниново —  исчезнувшая деревня, находилась в Галичском районе Костромской области.